Scheibli ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Scheibli (1868–1932), Schweizer Unternehmer
 Niklaus Scheibli (* 1962), Schweizer Schauspieler
 René Scheibli (1936–2010), Schweizer Schauspieler und Regisseur